Osoby o tym nazwisku:
 Martin Fahrner – czeski prozaik
 Ulrich Fahrner – szwajcarski strzelec